Beichte steht für
Beichte, Eingeständnis eigener Verfehlungen beim Empfang des Bußsakraments

Titel
Eine Beichte, Roman von Maxim Gorki (1908)
Gefährliche Beichte, US-Film von Ulu Grosbard (1981)
Ich beichte, Film von Alfred Hitchcock (1953)
Die Fastnachtsbeichte, Erzählung von Carl Zuckmayer (1959)
Siehe auch:
Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht, Roman von Joseph Roth (1936)
 Bekenntnis
 Geständnis